

Гроувленд — місто, штат Флорида
 Гроувленд — місто, штат Массачусетс
 Гроувленд — місто, штат Нью-Йорк
 Гроувленд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Гроувленд — переписна місцевість, штат Айдахо